Anini bezeichnet:

 Anini (Buzău), Dorf in Rumänien
 Anini (Hîncești), Dorf in der Republik Moldau
 Anini (Indien), Ort im Bundesstaat Arunachal Pradesh (Indien)